Джилл Гетерінгтон виграла титул, перемігши у фіналі Катріну Адамс з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Патті Фендік (півфінал)
  Енн Мінтер (півфінал)
  Террі Фелпс (чвертьфінал)
  Гретхен Магерс (чвертьфінал)
  Беверлі Бовіс (3-тє коло)
  Елізабет Мінтер (3-тє коло)
  Сара Гомер (2-ге коло)
  Белінда Кордвелл (чвертьфінал)
  Пем Кеселі (2-ге коло)
  Ангелікі Канеллопулу (1-ше коло)
  Луїс Філд (2-ге коло)
  Марія Крістін Каллежа (2-ге коло)
  Джилл Гетерінгтон (переможниця)
  Аннабел Крофт (3-тє коло)
 n/a
 n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1988 Fernleaf Classic Draw (Archived 2009-09-28)

Одиночний розряд
Одиночний розряд
1988 у новозеландському спорті